Blackie kan syfta på:

 Blackie (gitarr) – smeknamnet på Eric Claptons favorit Fender Stratocaster
 Blackie, Alberta – ort
 Blackie Lawless (1956–), amerikansk musiker
 John Stuart Blackie (1809–1895), skotsk filolog och politisk skriftställare